Сезон 1971-72 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 41-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 14-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1971-72 Серії A удруге поспіль став гравець клубу «Інтернаціонале» Роберто Бонінсенья, цього разу для цього йому вистачило 22 забитих голів.

Сандро Маццола забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (191), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 П'єтро Карміньяні
 Джанп'єтро Маркетті
 Франческо Моріні
 Сандро Сальвадоре
 Фабіо Капелло
 Франко Каузіо
 Джузеппе Фуріно
 Гельмут Галлер
 Лучано Спінозі
 П'єтро Анастазі
 Тренер: Честмір Виспалек

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1971—1972 на RSSSF  

1971-72
1971 у футболі
1972 у футболі
1971 в італійському спорті
1972 в італійському спорті